Il Lake Garda Tour è una gara di fondo di ciclismo su strada, che si svolge in provincia di Verona e si sviluppa lungo tutto il perimetro del lago di Garda.

Storia
La corsa, nata nel 2008, è organizzata dal G.S. Bardolino, patrocinata dal comune di Bardolino, con l'appoggio di 28 comuni rivieraschi e delle tre province affacciate sul lago (Verona), Brescia e Trento). I comuni interessati dalla corsa sono Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda, Peschiera, Sirmione, Desenzano del Garda, Padenghe, Soiano, Moniga, Manerba, Polpenazze, Puegnago, Salò, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine sul Garda, Limone, Riva del Garda, Arco, Torbole, Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Costermano e Roè Volciano.

Vincitori dell'edizione 2009 sono stati Andrea Ballan, fratello di Alessandro Ballan, e la campionessa del mondo e d'Europa Master Michela Gorini.

Percorso
La gara prevede due percorsi, una gran fondo da 155 km e una medio fondo da 90 km. La gran fondo prende il via, a velocità controllata, da Bardolino (Lungolago Cornicello) procedendo in direzione di Desenzano del Garda, comune in cui parte effettivamente la corsa agonistica. La medio fondo propone invece una traversata del lago a bordo di una motonave attrezzata con rastrelliere per le biciclette, per portare gli atleti alla partenza di Toscolano Maderno (Brescia). Da Toscolano all'arrivo di Bardolino, sia granfondisti che medio fondisti, procedono sullo stesso tracciato, attraversando le gallerie della Gardesana occidentale, appositamente illuminate per favorire il passaggio dei ciclisti.

Albo d'oro
Aggiornato all'edizione 2009.

Note

Competizioni ciclistiche italiane
Gare di Gran Fondo